Wilczkowice heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Wilczkowice (Jordanów Śląski), Dorf im Powiat Wrocławski der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilczkowice (Błaszki), Dorf im Powiat Sieradzki der Woiwodschaft Łódź
 Wilczkowice (Michałowice), Dorf im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wilczkowice (Brzeszcze), Dorf im Powiat Oświęcimski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wilczkowice (Radoszyce), Dorf im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz